Короли народа Дурина (Kings of Durin’s Folk) — династия правителей гномов из произведений Дж. Р. Р. Толкина. 

«Народ Дурина» — один из 7 кланов гномов в Средиземье, наиболее могущественный и влиятельный.

Характеристика 

Несколько из перечисленных королей являются главными или второстепенными персонажами в основных книгах саги — «Хоббите» и «Властелине колец», прочие описываются в третьей части приложения А («Племя Дурина») в томе «Возвращение короля», а также в «Неоконченных сказаниях», «Истории Средиземья»:

…Трайн I, сын Наина, привел их к Одинокой Горе у восточных окраин Сумеречья. Он стал первым Царем-под-Горой. Здесь Трайн нашел огромный алмаз, Аркенстон, Сердце Горы. Его сын, Торин I, ушел ещё дальше на север, в Серые Горы. (…) Даин I со своим вторым сыном Фрором погибли у самых ворот собственного дворца, убитые огромным стылым червем. Жить в Серых Горах стало невозможно, и тогда Грор, третий сын Даина, увел многих к Рудному Кряжу, а Трор, старший, вернулся с остальными к Эребору… (Приложение А).После Приложения А в т. III «Властелина колец» опубликовано генеалогическое древо под заголовком «Род гномов Эребора», с пометкой «Составил Гимли, сын Глоина, для Короля Элессара».

Выбор имен 
При создании в рамках эпопеи «Властелин Колец» истории и мифологии народа гномов () Дж. Р. Р. Толкин опирался на исследования скандинавских мифов; часть имён для писатель сознательно взял из «Прорицания вёльвы» (, одна из песней «Старшей Эдды»). В данном случае речь идет об фрагменте поэмы, называемом «Dvergatal» («Каталог гномов», строки 10-16), который в данный момент считается некоторыми литературоведами поздней вставкой в «Эдду» и не включается в новые издания.

Например, оттуда взято имя «Дурин» — изначальное скандинавское слово «дуринн» (, «сонный», оно принадлежит мифическому карлику-кузнецу; имя «Наин», Троин, Траин. Эпитет «Дубовый щит» является прямым переводом используемого там имени «Eikinskjaldi». Имя «Гандальв» тоже принадлежит гному в этом списке, оттуда же происходят имена простых гномов, героев «Хоббита» — Бифур, Бобур и проч.

Кристофер Толкин предполагает, что «эти гномьи имена в „Хоббите“ послужили отправной точкой для человеческих языков в Средиземье».

Некоторые исследователи творчества Толкина усматривали в кропотливо составлявшейся гномами генеалогии королевских родов и странствии Торина к Одинокой горе отсылки к истории еврейского народа и мотив обретения Земли Обетованной. Сам Толкин при создании языка гномов (названного им Khuzdul) сконструировал некий аналог семитского языка, предположительно основываясь на фонологии иврита или языка курдов, а в одном из писем открыто сравнил гномов с евреями: «коренные обитатели, чуждые для окружающих, говорящие на всех языках страны, но сохранившие в тайне собственный язык».

Список королей 
 Дурин I Бессмертный — был родоначальником и первым правителем гномов, первый король Казад-Дума. Основатель династии Длиннобородых (). По преданию, он пробудился первым из Праотцов Гномов ещё в бессолнечную Эпоху Деревьев (считается, что это произошло около 1250 года Эпохи Деревьев) и по праву старшинства стал самым первым гномьим правителем. Правил он дольше всех известных королей гномов и первым из них стал свидетелем восхода Солнца. У гномов Казад-Дума считалось, что Дурин Бессмертный постоянно перерождается в своих потомках, поэтому как минимум шестеро его наследников носили имя Дурина (со II по VII). Кроме них, народом Казад-Дума правило ещё немало королей из рода Дурина, имена и деяния которых указаны ниже. (См. также Дурин (Средиземье)).

Обсуждение различных Дуринов (особенно в «Народах Средиземья») следует читать с осторожностью, поскольку их количество увеличивалось с развитием легендариума Толкина. Например, Дурин, убитый балрогом в 1980 г. Т.Э., был изначально Дурином III, но во «Властелине Колец» он уже обозначен как Дурин VI.

Короли Казад-Дума — потомки Дурина Бессмертного 
Даты, относящиеся к ниже перечисленным персонажам, приведены для Третьей Эпохи Средиземья (если не указано иначе).

 Дурин VI (, годы жизни — 1731—1980) — король гномов народа Дурина и владыка Казад-Дума (? — 1980), во время правления которого гномы, разрабатывая глубинные залежи мифрила, разбудили Погибель Дурина — балрога Моргота, скрывавшегося в глубинах под Карадрасом со дней Войны Гнева. Был убит балрогом в 1980 году Т. Э.

 Наин I (, годы жизни — 1832—1981) — сын короля Казад-Дума Дурина VI, король гномов народа Дурина и владыка Казад-Дума (1980—1981). Был убит балрогом на следующий же год после смерти своего отца. Остатки народа Дурина бежали из Казад-Дума, и он был переименован в Морию.

 Траин I Старый (, годы жизни: 1934—2190) — сын короля Казад-Дума Наина I, король гномов народа Дурина (1981—2190), владыка Казад-Дума (1981—1999). Когда его отец был убит пробуждённым гномами балрогом — Погибелью Дурина, — Траин I вместе с остатками своего народа решился на исход и в 1999 году навсегда покинул Казад-Дум, переселившись в Эребор. Правление Траина I (209 лет) является самым продолжительным из известных правлений королей гномов после Дурина Бессмертного.

Короли Эребора (1999—2210) 
 Траин I (, годы жизни — 1934—2190) — основатель Подгорного королевства Эребора и первый Король-под-Горой (1999—2190). Он первым начал разработку богатств Эребора и обнаружил легендарный алмаз Аркенстон — Сердце Горы, ставший фамильной драгоценностью королевского дома Эребора.

 Торин I (, годы жизни — 2035—2289) — король гномов народа Дурина (2190—2289), второй король Король-под-Горой (2190—2210). В 2210 году он принял решение переселиться из Эребора далеко на север, став родоначальником династии королей Серых Гор, после чего престол Эребора фактически оставался вакантным, так как вместе с Торином Эребор покинули и последние гномы.

Короли Серых Гор (2210—2589) 
 Торин I (, годы жизни — 2035—2289) — король гномов народа Дурина (2190—2289), первый король Серых Гор (2210—2289).
 Глоин (, годы жизни — 2136—2385) — король гномов народа Дурина, сын Торина I, второй король Серых Гор (2289—2385). Расширил подземелья Эред Митрин и продолжил политику переселения туда гномов из Эребора.
 Оин (, годы жизни — 2238—2488) — король гномов народа Дурина, третий король Серых Гор (2385—2488).
 Наин II (, годы жизни — 2338—2585) — король гномов народа Дурина, четвёртый король Серых Гор (2488—2585), отец Даина I и Борина. Во время правления Наина гномы мирно жили в Эред Митрин, пока не были атакованы драконами. От его сына Борина произошли несколько спутников Торина Дубощита, сопровождавшие его в походе к Эребору.

 Даин I (, годы жизни — 2440—2589) — король гномов народа Дурина, пятый король Серых Гор (2585—2589 Т.Э), последний король объединённого народа Дурина. Отец Трора, Фрора и Грора. В его правление продолжились нападения драконов на подземелья гномов в Эред Митрин Погиб во время нападения Ледяного Змея вместе со средним сыном Фрором. После его смерти королевство в Серых Горах прекратило своё существование: один сын — Трор отправился восстанавливать королевство в Эреборе, а другой — Грор, основал новое королевство в Железных Холмах к востоку от Одинокой Горы.

Короли Эребора (2590—2770) и короли гномов в изгнании (2770—2941) 
 Трор (, годы жизни — 2542—2790) — король гномов народа Дурина (2589—2790), третий король Король-под-Горой (2589—2770), король гномов в изгнании (2770—2790). После того, как в 2589 году Ледяной Змей убил его отца, короля Серых гор Даина I, и его брата Фрора прямо на пороге их королевского чертога, Трор вместе со множеством гномов бежал в Эребор и в 2590 году восстановил там королевскую власть, став первым за три века Королём-под-Горой. Под властью Трора восстановленное королевство процветало и усиливалось, пока не привлекло внимание обитавшего в Серых Горах дракона Смога Золотого. В 2770 году этот дракон неожиданно атаковал Эребор с воздуха, застав гномов врасплох, сокрушил их оборону и, истребив множество жителей Горы, изгнал оставшихся в живых и захватил неисчислимую гномью казну. Трору, его сыну Траину и внуку Торину чудом удалось спастись от гибели и обосноваться в древних заброшенных городах гномов в Синих Горах, учредив там королевство гномов в изгнании; однако разум короля несколько помутился от горя, и в 2790 году он решился на безрассудный поступок, отправившись к Восточным Вратам Мории и в одиночку войдя под её своды, думая восстановить древнее королевство. Там Трор нашёл свою смерть от руки повелителя орков Мории Азога. Азог отрубил ему голову топором и скормил разрезанное на части тело воронам; это событие послужило началом Войны гномов и орков. В фильме Питера Джексона «Хоббит: Нежданное путешествие» Трор, в отличие от сюжета книги, пытается отвоевать Морию у орков, но также погибает от руки орочьего предводителя Азога во время битвы.

 Траин II (, годы жизни — 2644—2850) — король гномов народа Дурина в изгнании (2790—2850). После убийства своего отца он собрал колоссальную армию гномов из всех семи колен этого народа и в 2793 году развязал жестокую Войну гномов и орков. В течение последующих 6 лет армии гномов уничтожали орочьи города и поселения во Мглистых горах, начиная с Гундабада и продвигаясь к Мории, и в 2799 году разгромили последние силы орков в кровопролитной битве при Азанулбизаре. Траин II надеялся после победы в войне восстановить древнее королевство Казад-Дум; однако союзники и сородичи не разделяли его оптимизма, и под своды Мории, где всё ещё таилась Погибель Дурина, по своей воле никто войти не захотел. Поэтому ему ничего не оставалось, как возвратиться в Синие Горы. В 2841 году Траин покинул Синие Горы с целью путешествия на восток в компании лишь двух спутников — своих родичей Балина и Двалина. Осенью 2845 году их компания остановилась на ночлег под покровом Лихолесья неподалёку от крепости Дол Гулдур, и во время стоянки Траин пропал без вести — как впоследствии оказалось, он был похищен по приказу хозяина Дол Гулдура, Некроманта. Траин являлся последним владельцем одного из гномьих Колец Власти, поэтому Враг отнял у него Кольцо, жестоко пытая его, и затем бросив в подземелье Дол Гулдура умирать. Спустя пять лет, в 2850 году, когда Дол Гулдур посетил с разведывательной миссией Гэндальф, маг обнаружил еле живого и почти что потерявшего рассудок Траина. Перед смертью тот дал Гэндальфу поручение — передать его наследнику Торину ключ от тайного хода и карту Одинокой Горы, после чего скоропостижно скончался.
 Торин II Дубощит (, годы жизни — 2746—2941) — король гномов народа Дурина в изгнании (2850—2941), четвёртый Король-под-Горой (2941). Один из главных персонажей повести «Хоббит». Отправился в поход, чтобы вернуть себе Эребор, и погиб в Битве Пяти Воинств. Поскольку он не оставил наследников (вместе с ним погибли оба его племянника — Фили и Кили, сыновья его сестры Дис), престол Эребора унаследовал его троюродный брат Даин, правитель Железных Холмов, который в 2941 году под именем Даина II стал королём гномов народа Дурина (см. ниже).

Короли Железных Холмов (2590—2941) и восстановленного Эребора (2941 Т. Э. — ? Ч. Э.) 
 Грор (годы жизни — 2563—2805) — брат Трора, первый король Железных Холмов (2590—2805).
 Наин, сын Грора — король. Убит в Битве при Азанулбизаре, когда Азог, вождь орков, сломал ему шею. После этого королём гномов Железных Холмов стал его сын, Даин II, который в той же битве отомстил за смерть отца, убив Азога.
 Даин II Железностоп (, годы жизни — 2767-3019) — король Железных Холмов (2805—2941), пятый Король-под-Горой и король гномов народа Дурина (2941-3019).
 Торин III Каменный Шлем (Камнешлем) — стал королём-под-горой, когда его отец был убит в ходе Войны Кольца в 3019 г. Т.Э. Помог отстроить заново Эребор и Дейл, государство его процветало и стало верным союзником Воссоединённого королевства короля Арагорна Элессара. В ходе правления Торина Гимли привёл отряд гномов на юг, в Агларонд, где было основано новое княжество, вероятнее всего, колония народа Дурина под сюзеренитетом короля Эребора. У Торина III был потомок, Дурин VII Последний, который, по легенде, стал последней реинкарнацией Дурина Бессмертного. Однако неясно, был ли он сыном Торина или более поздним наследником.
 Дурин VII, или Дурин Последний был прямым потомком короля Торина III Камнешлема, правитель Эребора и Железных Холмов в Четвертую Эпоху. Его рождение было предсказано по восшествии на трон Даина II после Битвы Пяти Воинств (хотя само пророчество нигде не цитируется). Он возглавил народ Дурина при повторной колонизации Казад-Дума (Мории) через некоторое (неуточнённое) время после начала Четвёртой Эпохи, где они и остались «пока мир не состарился, и гномы не исчезли, и дни народа Дурина не окончились».

Короли Блистающих Пещер Агларонда (1 Ч. Э.(?) — ?) 
 Гимли, сын Глоина

Примечания

Литература

См. также 
 Список гномов Средиземья

Ccылки 
 Таблицы (англ. яз)

Списки персонажей легендариума Толкина
Персонажи романа «Властелин колец»
Персонажи повести «Хоббит»
Гномы Средиземья